Le  appelé  2012-2013, oppose les douze meilleures équipes néerlandaises de rugby à XV. Il débute le  pour s'achever par une finale disputée en .

Les clubs de l'édition 2012-2013 
Les  qui participent à l'Ereklasse sont :

Première phase

Classement 

 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par  d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Deuxième phase

Tournoi final

Classement 

 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par  d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Finale

Tournoi maintien-relégation

Classement  

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par  d'écart ou moins).

Règle de classement : ?

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Site de la Fédération néerlandaise de rugby à XV

2012-2013
Pays-Bas M1
Sport aux Pays-Bas en 2012
Sport aux Pays-Bas en 2013